Benčići je lahko:
 Benčići, Buzet (Hrvaška)
 Benčići, Žminj (Hrvaška)